Меланхо́лия:
 Меланхолия — термин, обозначавший в начале XX века один из видов психических расстройств.

В искусстве 
 «Меланхолия» — гравюра Альбрехта Дюрера.
 «Меланхолия» — картина Лукаса Кранаха Старшего.
 «Меланхолия» — картина Яцека Мальчевского.

См. также 

 Меланхолик — один из четырёх типов темперамента.